2013 Голяма награда на Бахрейн е 9-о за Голямата награда на Бахрейн и четвърти кръг от сезон 2013 във Формула 1, провежда се на 21 април 2013 година на пистата Сакхир в Бахрейн.

Класиране

Състезание

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Бахрейн